3 miejscowości w Polsce: 
 Zagroby – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Żychlin 
 Zagroby – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Magnuszew 
 Zagroby – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Śniadowo

 Zagroby – dawna nazwa wsi Zegrze Południowe w woj. mazowieckim, w pow. legionowskim, w gminie Nieporęt 

Zobacz też: Zagroby-Zakrzewo, Zagroby-Łętownica, Żmijewo-Zagroby